Большие Мильцы — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новоизборская волость».

Расположена в 4 км к юго-западу от волостного центра, деревни Новый Изборск. Южнее находится деревня Малые Мильцы.

Население 
Численность населения деревни на конец 2000 года составляла 83 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района